Optical Disc Corporation, empresa fabricant de discs òptics dels Estats Units
 Orbital Debris Collection, experiment per a la recol·lecció de brossa espacial desenvolupat a l'estació espacial Mir
 Ornitina decarboxilasa, enzim que participa en el cicle de la urea
 .odc també és l'extensió dels fitxers de gràfiques del format OpenDocument